Lawrence Dundas, I baronetto – politico scozzese
 Lawrence Dundas, I conte di Zetland – nobile e politico scozzese
 Lawrence Dundas, I marchese di Zetland – politico, scrittore e storico britannico
 Lawrence Dundas, II marchese di Zetland – politico inglese